Фрейр — в германо-скандинавской мифологии бог плодородия и лета.
 Фрейре, Мануэль (; 1767—1835) — испанский генерал.

См. также 
 Фрейре

Примечания